In 2019 werd het 105de Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 19 januari tot 30 april en werd georganiseerd door de FMF. Cruzeiro werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden in de eerste ronde strafschoppende genomen, in de volgende rondes gaat de club door met het beste resultaat in de competitie.

Totaalstand

(1): Patrocinense plaatste zich voor de Série D, maar omdat de club zich wegens financiële problemen terugtrok ging deze plaats naar Villa Nova.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro